Vermicularia puede referirse a:
El nombre común de la planta Sedum acre; 
El nombre común de la planta Sedum album; o
El nombre de un sinónimo del género '''''Stachytarpheta.